

Patronymie
Le patronyme Rougerie peut désigner :
 Aurélien Rougerie (1980 -), joueur de rugby évoluant à l'ASM (2007) ;
 
 Jacques Rougerie (1945 -), joueur de rugby ayant évolué à l'ASM ;
 Jacques Rougerie (1945 -), architecte français ;
 Jacques Rougerie (1932-2022), historien, spécialiste de la Commune de Paris ;
 Christine Dulac-Rougerie (1952-), joueuse française de basket-ball ;
 Jean Rougerie (1929-1998), acteur français ;
 Isabelle Rougerie (1968-), actrice française ;
 Lucien Rougerie (1885-1929), aviateur français ;
 Michel Rougerie (1950 - 1981), pilote de moto français ;
 Pierre-Eugène Rougerie (1832-1907), ecclésiastique et météorologue amateur français ;
 René Rougerie (1926-2010), éditeur français ;
 Éditions Rougerie, maison d'édition créée par René Rougerie ;
 Sylvain Rougerie (?-), acteur et scénariste français ;

Voir aussi 
 Rougeries, commune française de l'Aisne.

Homonymie de patronyme
Patronyme français